Henrik Ibsen
5696 Ibsen

Desambiguações de antropônimos